Tepelenë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Tepelena, distriktshuvudort, Gjirokastër prefektur, Rrethi i Tepelenës, 
 Bashkia e Tepelenës, kommun, Gjirokastër prefektur, 
 Rrethi i Tepelenës, distrikt, Gjirokastër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar